Faro – gmina i miasto w Portugalii
 Dystrykt Faro – jednostka podziału administracyjnego w Portugalii
 Faro – miasto i gmina w Brazylii
 Faro – departament w Kamerunie
 Faro – rzeka w Kamerunie
 Fårö – wyspa w Szwecji
 Faro – imię męskie
 Faro – rodzaj piwa
 Faro – hazardowa gra karciana